Деметриас () може да се отнася за:

 Деметриас, древен град в Магнезия, Гърция
 Деметриас (Асирия), древен град в Асирия
 Друго название на древния град Сикион
 Деметриас (скулптор), гръцки скулптор 110 пр.н.е.
 Амния Деметриас (* 245 г.), дъщеря на Тиберий Клавдий и Флавия, съпруга на Марк Юний Цезоний Никомах Аниций Фауст Павлин
 Аниция Деметриас (* 398 г.), дъщеря на Флавий Аниций Хермогениан Олибрий
 Demetrias, genus, вид твърдокрили

Вижте също 
 Битка при Деметриас между Византия и латинските барони през 1272/1273 или 1274/1275 г.